Le sigle MJD peut désigner :

 Maison de la Justice et du Droit, une instance d’informations juridiques, une structure du Ministère de la Justice français  ;
 en anglais, Modified Julian, le jour julien modifié.

Notes et références